Апрі́орна інформ́ація - інформація, отримана до проведення експерименту (вимірювань, випробувань тощо).

Апріорна інформація, необхідна для постановки діагнозу або прогнозу, являє собою ті або інші дані про технічний стан одного конкретно досліджуваного екземпляра об'єкта, або групи об'єктів. Ці дані отримують або в результаті одноразового або багаторазового діагностування конкретних об'єктів.

Джерела 
 Великий тлумачний словник сучасної _української мови (з дод. і допов.) / Уклад, і голов, ред. В. Т. Бусел.— К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005.— 1728 с.
 Загальні принципи діагностування електронних систем керування автомобіля: навч. посіб. / О.Ф. Дащенко, В.Г. Максимов, О.Д. Ніцевич [та ін.]; за ред.М.Б.Копитчука.-О.:Наука і техніка,2012.-16 с.
Науково-технічна інформація
Планування експерименту